Франц Антон фон Коловрат-Либштейнский (, , 31 января 1778 — 4 апреля 1861) — граф, австрийский государственный деятель, губернатор Богемии, первый министр-президент Австрийской империи.

Родился в Праге, происходил из старинного чешского графского рода.

Получил отличное образование под руководством знаменитого «отца славяноведения», И. Добровского.

В 1809 году Коловрат-Либштейнский был назначен полковником Пражского замка и высочайшим бургграфом (губернатором) Богемского королевства. В 1826 году он получил должность государственного конференц-министра и вошёл в число членов Государственного совета Австрийской империи. Много способствовал развитию чешского самосознания основанием чешского народного музея, покровительством чешскому языку, литературе и историческим исследованиям прошлого Чехии.

С 12 декабря 1836 года Коловрат-Либштейнский был членом Государственной Тайной конференции, где возглавлял внутриполитическое и финансовое отделения. В это время он также являлся членом Регентского совета и его противостояние с Меттернихом служило причиной ряда внутренних кризисов в империи.

После начала революции в Австрии, с 20 марта по 5 апреля 1848 года являлся главой правительства империи.

Граф Коловрат-Либштейнский был президентом Королевского чешского научного общества и основателем Чешского национального музея, которому передал свою коллекцию минералов и обширную библиотеку (35 тыс. томов).

Скончался в Вене 4 апреля 1861 года.

Среди прочих наград, граф Коловрат-Либштейнский имел ордена:
 Рыцарский крест ордена Золотого руна
 Большой крест ордена Леопольда
 Орден Святой Анны 1-й степени
 Орден Святого Владимира 1-й степени
 Орден Белого орла
 Орден Святого Александра Невского
 орден Святого Иоанна Иерусалимского (Великобритания)

25 сентября 1833 года был награждён орденом Св. Андрея Первозванного.

Примечания

Источники 
 
 Пономарёв В. П., Шабанов В. М. Кавалеры Императорского ордена Святого Александра Невского, 1725—1917: биобиблиографический словарь в трёх томах. — Т. 2. — , 2009.
 
 Österreichisches Biographisches Lexikon 1815—1950 (ÖBL). — Bd. 4. — : Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1969. — S. 97.
 Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich. — Bd. 12. — Wien, 1864.

Коловраты
Государственные деятели Австрии
Государственные деятели Чехии
Министры-президенты Австрии
Высочайшие бургграфы Чешского королевства